Rascacielos puede hacer referencia a:

 Rascacielos, un edificio particularmente alto.
 Rascacielos (novela), novela de J.G. Ballard.
 Rascacielos (película de 2015), película de 2015, adaptación de la novela.